Pulu peut désigner :

Toponymes 
 Pulu est un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Mugu. 
 Le Nga Pulu est une montagne située sur l'île de Nouvelle-Guinée, en Indonésie.

Patronymes 

 Augustine Pulu (1990-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Kisi Pulu (1978-), joueur de rugby à XV tongien ;
 Toni Pulu (1989-), joueur de rugby à XV niuéen.

Homonymie de patronyme